54. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się 3 lutego 1957 roku w Oslo, w Norwegii. Zawodnicy startowali na torze na stadionie olimpijskim po raz drugi (wcześniej w 1950). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Złoto wywalczył reprezentant ZSRR Oleg Gonczarienko.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarzy z 9 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1957 w sportach zimowych
1957 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Oslo